Brest pod Učkom je selo u općini Lupoglav, u Istri.

Stanovništvo 
Po popisu iz 2001. , u selu je živjelo 46 stanovnika.

Naselja u Istarskoj županiji